

Geografia

Austria 
 Schwendt – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Kitzbühel

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Święte

Zobacz też 
 Gschwendt
 Schwandt
 Schwend